L'Enfer peut désigner :

Littérature 

 L'Enfer, roman d'Henri Barbusse paru en 1908 ;
 L'Enfer, roman de René Belletto paru en 1986 ;
 L'Enfer, pièce de théâtre de Gabor Rassov créée en 2008.

Cinéma 

 L'Enfer (), film muet italien de Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et , sorti en 1911 ;
 L'Enfer (), film américain de Harry Lachman, sorti en 1935 ;
 L'Enfer, film français inachevé de Henri-Georges Clouzot, partiellement tourné en 1964 ;
 L'Enfer, film français de Claude Chabrol sorti en 1994 ;
 L'Enfer, film de Danis Tanović sorti en 2005.

Autres 
 L'Enfer, cabaret parisien fondé en 1892.
 L'Enfer, chanson de Stromae sortie en 2022.

Articles connexes